Un exploit est un fait extraordinaire.

Le mot anglais exploit peut aussi désigner :
 en sécurité informatique, exploit, un programme informatique permettant d'exploiter une faille de sécurité ;
 en jeu vidéo, exploit, l'utilisation d'un bug dans un jeu vidéo pour gagner un avantage d'une façon non prévue par les développeurs.

Voir aussi 
 Exploit d'huissier, un acte juridique.